Geldmacher ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Geldmacher (* 1959), deutsche Autorin
 Erwin Geldmacher (1885–1965), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Horst Geldmacher (1929–1992), deutscher Künstler und Flötist
 Klaus Geldmacher (* 1940), deutscher Künstler
 Konrad Geldmacher (1878–1965), deutscher Bildhauer und Medailleur
 Marika Geldmacher-von Mallinckrodt (1923–2016), deutsche Chemikerin und Medizinerin
 Thomas Geldmacher (* 1961), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Willi Geldmacher (1907–1987), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Bochum